LCR (ang. Least Cost Routing) – usługa central telefonicznych
 Rewolucyjna Liga Komunistyczna (fr. Ligue communiste révolutionnaire; (LCR)) – francuska partia polityczna
 Łańcuchowa reakcja ligazy, ligazowa reakcja łańcuchowa, (ang. ligase chain reaction; (LCR))